Regény
 Pinokkió kalandjai (1881), Carlo Collodi meseregénye

Mozifilmek
 Pinokkió (1940),  Ben Sharpsteen, Hamilton Luske, Norman Ferguson, T. Hee, Wilfred Jackson, Jack Kinney és Bill Roberts rajzfilmje
 Pinokkió és a sötétség fejedelme (1987), Hal Sutherland rajzfilmje
 Pinokkió (1996), olasz-angol játékfilm
 Pinokkió (2002), olasz-francia-német családi vígjáték
 Pinocchio 3000 (2004) kanadai számítógépes animációs film
 Pinokkió (2012), olasz-belga-francia-luxemburgi animációs film
 Pinokkió (2022), Robert Zemeckis filmje
 Pinokkió (2022), Guillermo del Toro és Mark Gustafson animációs filmje

Tévéfilmek
 Pinokkió igaz története (2001), francia számítógépes animációs film
 Pinokkió (2008), olasz-angol kétrészes tévéfilm

Videofilm
 Pinokkió (1992), amerikai rajzfilm

Televíziós sorozatok
 Pinokkió (1972), olasz-francia-NSZK televíziós filmsorozat
 Pinokkió (1972-1973) amerikai-japán rajzfilmsorozat
 Pinokkió (2013), német animációs minisorozat

Egyebek
 Collodi-Litvai: Pinokkió, magyar színdarab a kaposvári Csiky Gergely Színházról
 Pinokkió bosszúja (1996), amerikai horrorfilm